Als Europameisterschaft 1985 oder EM 1985 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1985 stattfanden:

 American-Football-Europameisterschaft 1985 in Mailand (Italien)
 Baseball-Europameisterschaft 1985 in den Niederlanden
 Basketball-Europameisterschaft 1985 in Karlsruhe, Leverkusen und Stuttgart (Deutschland)
 Bob-Europameisterschaft 1985 in St. Moritz (Schweiz)
 Boxeuropameisterschaften 1985 in Budapest (Ungarn)
 Curling-Europameisterschaft 1985 in Grindelwald (Schweiz)
 Dreiband-Europameisterschaft 1985 in Amersfoort (Niederlande)
 Eishockey-Europameisterschaft 1985 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1985 in Prag (Tschechoslowakei)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1985 in Anglet (Frankreich)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1985 in Eskilstuna (Schweden)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft der Frauen 1985 in Groningen (Niederlande)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1985 in Göteborg (Schweden)
 U-16-Fußball-Europameisterschaft 1985 in Ungarn
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1985 in Katowice (Polen)
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Damen 1985 in London (Großbritannien)
 Judo-Europameisterschaften der Frauen 1985 in Landskrona (Schweden)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1985 in Hamar (Norwegen)
 Karate-Europameisterschaft 1985 in Oslo (Norwegen)
 Motorrad-Europameisterschaft 1985
 Poolbillard-Europameisterschaft 1985 in St. Johann im Pongau (Österreich)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 1985 in St. Johann im Pongau (Österreich)
 Ringer-Europameisterschaften 1985 in Leipzig (DDR)
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 1985 in Szczyrk (Polen)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1985 in Oberperfuss (Österreich)
 Schwimmeuropameisterschaften 1985 in Sofia (Bulgarien)
 Skeleton-Europameisterschaft 1985 in Sarajevo (Jugoslawien)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1985 in Barcelona (Spanien)
 Turn-Europameisterschaften 1985 (Frauen) in Helsinki (Finnland)
 Turn-Europameisterschaften 1985 (Männer) in Oslo (Norwegen)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1985 in den Niederlanden
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1985 in den Niederlanden
 Wasserball-Europameisterschaft der Frauen 1985 in Oslo (Norwegen)
 Wasserball-Europameisterschaft der Männer 1985 in Sofia (Bulgarien)

!Europameisterschaft
1985